Xenòcrit de Locres Epizefiris, music i poeta grec 
 Xenòcrit de Rodes, poeta grec.
 Xenòcrit de Tebes, escultor grec.
 Xenòcrit (polític) el 444, junt amb Lampó, va dirigir una colònia a Thuris.